Eloi Glorieux, Belgisch politicus en milieuactivist
 François Glorieux, Belgisch  componist, pianist, dirigent en muziekpedagoog
 Modestus Stephanus Glorieux, Belgisch priester